«Фліт» — український музичний гурт з Івано-Франківська, створений в 2001 році, основним напрямом в стилі є панк-рок.

Топонім 

 Фліт-стріт () — вулиця в лондонському Сіті, відразу на схід від Стренда.
  — річка в Лондоні, взята в трубу з XVIII століття.
 Фліт-Штегеліц () — громада у Німеччині, у землі Бранденбург.

Прізвище 

 Фліт Мініона Василівна ( 1940) — український скульптор.
 Фліт Петро Борисович ( 1935) — український скульптор.
 Фредерік Фліт ( 1887 —  1965) — англійський моряк, служив на «Титаніку» під час його єдиного рейсу.
 Джо Ван Фліт ( 1915 —  1996) — американська акторка театру та кіно, володарка премії «Оскар».